Druga hrvatska rukometna liga za žene u sezoni 2003./04. je predstavljala drugi rang prvenstva. Sudjelovalo je ukupno 35 kluba podijeljenih u tri skupine - Sjever, Zapad i Jug.

Ljestvice

Sjever

Zapad

Jug

Kvalifikacije za 1. HRL

Poveznice 
 1. HRL 2003./04.
 Hrvatski kup 2003./04.

Izvori 
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 2004./2005.

2003-04
ž-2